Piotr Mazur – polski architekt
 Piotr Mazur - polski kajakarz
 Peter Mazur – polski kolarz szosowy